Anopheles — род кровососущих комаров. Известно 483 вида, из которых приблизительно сто являются переносчиками малярийных плазмодий, поражающих человека. Все виды подразделены на 7 подродов:
  (  )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  ( )

Систематика

подрод:  
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 

 секция: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 комплекс: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 серия: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 

 секция: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа : 
 вид: 
 группа: 
 вид:

подрод:  
 вид:

подрод:  
 вид: 

 серия: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 группа: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 подвид: 
 серия: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 комплекс: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 серия: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подвид: 
 подвид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид:

подрод:  
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

подрод:  
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

подрод:  
 вид: 
 секция: 
 вид: 
 серия: 
 вид: 
 серия: 
 группа: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 комплекс: 
 вид: 
 вид: 
 подгруппа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 секция: 
 серия: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 серия: 
 группа: 
 вид: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 группа: 
 вид: 
 секция: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

подрод:  
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Комментарии

Примечания

Литература 
 Harbach R.E. The classification of genus Anopheles (Diptera: Culicidae): a working hypothesis of phylogenetic relationships // Bulletin of Entomological Res. 2004. V. 94. № 6. P. 537—553.

Списки таксонов насекомых